Piet Aalberse peut désigner :
 Piet Aalberse, un homme politique et ministre néerlandais ;
 Piet Aalberse, un juriste et homme politique néerlandais.